Menning ist

ein Ortsname: 
 Menning (Vohburg an der Donau), ein Ortsteil der Stadt Vohburg an der Donau, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern 

ein Familienname: 
 Karl Menning (1874–1941), estnischer Regisseur und Diplomat  

Siehe auch:
 Mennig
 Mennige